Bernis peut faire référence à :

Toponyme  
 Bernis, une commune française du Gard.

Patronyme 

 famille de Pierre de Bernis

François-Joachim de Pierre de Bernis (1715-1794), prélat et diplomate français
René de Pierre de Bernis (1780-1838) député du Gard puis de la Lozère, pair de France
Jules de Pierre de Bernis (1842-1902), un député royaliste opposé au Ralliement
Blanche Bernis, une actrice française de l'entre-deux guerres.

Divers 
 Bernis - Le Transport, un transporteur faisant partie du Groupe Geodis.